Андре́й Ви́кторович Мещеряко́в () — российский кёрлингист на колясках, участник сборной России на зимних Паралимпийских играх 2018, чемпион мира 2020.

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото (2014, 2016, , , , , ), серебро (2017).
 Кубок России по кёрлингу на колясках: серебро (2021, 2022).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Другие виды спорта 
Также Андрей Мещеряков представлял Россию на международной арене в паралимпийских видах спорта как пловец (на чемпионатах мира, став там трижды бронзовым призёром, и летних Паралимпийских играх 2012 в Лондоне), а также в паралимпийском регби ().

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международного Паралимпийского комитета
 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы России по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на колясках
Пловцы на летних Паралимпийских играх 2012 года
Пловцы России
Регбисты России